La Première République de Hongrie peut désigner :
 l'État hongrois, le régime républicain hongrois indépendant de l'Autriche et autoproclamé le  au cours de la Révolution hongroise de 1848.
 conjointement la République démocratique hongroise du  au  et la République de Hongrie du  au , date de l'abolition de la République et du rétablissement de la monarchie.

Voir aussi 
 République des conseils de Hongrie, régime politique du  au .